

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 В список включено 123 подтвержденных вида.
 В списке частично приводится синонимика русскоязычных названий, но не включена cинонимика латинских.

A

B

C

D

F

G

H

I

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примечания 

Латук